Cocculina är ett släkte av snäckor. Cocculina ingår i familjen Cocculinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Cocculina